Автомагистраль M1 () — платная автомагистраль, расположенная на северо-западе Венгрии. Соединяет Будапешт, Дьёр и Вену. Строилась с 1970-х по 1996 годы, когда был достроен участок до границы с Австрией.

Города 
Автомагистраль M1 проходит через медье Пешт, Фейер, Комаром-Эстергом, Дьёр-Мошон-Шопрон и через следующие города:
 Будапешт и медье Пешт: Будаёрш, Тёрёкбалинт, Биаторбадь, , Херцегхалом
 Фейер: , Бичке, Обарок, Надьедьхаза
 Комаром-Эстергом: Татабанья, Вертешселёш, Тата, Коч, , Кишигманд, Ач
 Дьёр-Мошон-Шопрон: Надьсентянош, Дьёр, Бёнь, Тёлтештава, Дьёруйбарат, , Икрень, , Мошонсентмиклош, Лебень, Каройхаза, Мошонмадьяровар, Левел, Хедьешхалом

Хронология строительства 
 Будапешт — Будаёрш (7-й — 12-й километры): 1964, половина участка, шесть полос с 1978—1979 годов
 Будаёрш — Будакеси (4 км): 1981, половина участка, расширение в 1986 году
 Будакеси — Жамбек (9 км): 1986
 Жамбек — Бичке (13 км): 1985
 Бичке — Татабанья-север (28 км): 1982
 Татабанья-север — Комаром (20 км): 1975, половина участка, четыре полосы с 1990 года
 Комаром — Дьёр-восток (19 км): 1977, половина участка, четыре полосы с 1990 года
 Дьёр-восток — Дьёр-Менфёчанак (8 км): 1994
 Дьёр-Менфёчанак — Дьёр-запад (14 км): 1994
 Дьёр-запад — Хедьешхалом ( граница, 42 км): 1996

Развязки и выходы 
Здесь и далее расстояние указано от Будапештского Камня нулевого километра на площади Адама Кларка.

Оплата 
С 1 февраля 2015 года взимается плата за проезд по следующим участкам дороги M1:

Пересечения с евромаршрутами

См. также  
 
 Транспорт в Венгрии
 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 

 National Toll Payment Services Plc. 
 Nif Zrt. 
 Руководство по венгерской электронной виньете

Дороги Венгрии